Domenico Ligresti – storico e docente universitario italiano
Jonella Ligresti – imprenditrice italiana, figlia di Salvatore
Salvatore Ligresti – imprenditore italiano